

Geografia 
 Aloi – città dell'Uganda
 Aloi – villaggio della Repubblica Democratica del Congo

Persone 
 Aloi de Montbrai – scultore catalano del XIV secolo
 Andrea Aloi – giornalista italiano
 Benedetto Aloi – criminale statunitense
 Fortunato Aloi – politico italiano
 Giovanni Aloi – pilota automobilistico messicano
 Vincenzo Aloi – criminale statunitense